Krystyna Urbańska ist der Name folgender Personen:

* Krystyna Urbańska (Botanikerin) (* 1935), polnisch-schweizerische Geobotanikerin und Hochschullehrerin
 Krystyna Machnicka-Urbańska (* 1947), polnische Fechterin